Cliff Pennington (1940-2020), joueur canadien de hockey sur glace
Cliff Pennington (né en 1984), joueur américain de baseball